Филипп Пфальцский (; ) — епископ Фрайзинга в 1498—1541 годах и  в 1517—1541 годах.

Биография 

Член дома Виттельсбахов; второй сын курфюрста Пфальца Филиппа и его жены Маргариты Баварской.

Филипп успешно защищал епархию Фрайзинга во время беспорядков крестьянской войны в Германии. Ему удалось удержать баварских князей от вмешательство в политику епископства. Он инициировал много строительных проектов в епархии.

В 1512 году он был назначен коадъютором епископа Наумбурга Иоганна III фон Шёнберга. После смерти Иоганна Филипп был назначен епископом Наумбурга. Он пробыл в Наумбурге десять месяцев. После этого его основной резиденцией снова стал Фрайзинг, в то время как Наумбургом в основном управляли его администраторы. Поскольку он пользовался расположением дома Веттинов, он умеренно относился к Мартину Лютеру. После смерти курфюрст  Саксонии Фридриха III и растущей оппозиции граждан Наумбурга и Цейца, Филипп больше не приезжал в епископство. Он устал от управления и пытался найти себе преемника.

Филипп Пфальцский был похоронен в Фрайзингском соборе.

Родословная

Источники 
 Heinz Wießner: Das Bistum Naumburg 1 - Die Diözese 2, in: Max-Planck-Institut für Geschichte (ed.): Germania Sacra, NF 35.2, Die Bistumer der Kirchenprovinz Magdeburg, Berlin/New York, 1998. p. 951-965.

Примечания 

Епископы Фрайзинга
Епископы Наумбурга